Цибульська — жіноче прізвище.

 Цибульська Олена Олегівна — українська музикантка та вокалістка гурту «ДахаБраха». Акторка київського театру «ДАХ».
 Цибульська Ольга Павлівна — українська співачка, переможниця першої української «Фабрики зірок».
 Цибульська Таїсія Валентинівна — українська поетеса
 Цибульська Юлія Георгіївна — молдавський радянський композитор, музикознавець, педагог.